Milliken ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Milliken (1926–2007), US-amerikanischer Baseballspieler
 Carl E. Milliken (1877–1961), US-amerikanischer Politiker
 Charles W. Milliken (1827–1915), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Lawrence Milliken (1815–1885), US-amerikanischer Politiker
 Jessie Milliken (1877–1951), US-amerikanische Botanikerin
 Peter Milliken (* 1946), kanadischer Anwalt und Politiker
 Richard Milliken (* 1950), irischer Rugby-Union-Spieler
 Seth L. Milliken (1831–1897), US-amerikanischer Politiker
 William Milliken (1922–2019), US-amerikanischer Politiker
 William F. Milliken (1911–2012), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 William H. Milliken (1897–1969), US-amerikanischer Politiker

Milliken steht auch für:
 Milliken (Colorado)
 Milliken (West Virginia)
 Milliken Mills, Maine
 Milliken & Company, US-amerikanisches Textilunternehmen

Siehe auch:
 Millikan